La caja puede referirse a:

 La caja, película española de 2007 dirigida por Juan Carlos Falcón.

 La caja, película estadounidense de 2009 dirigida por Richard Kelly.

 La caja, programa español de 2009 emitido en Telecinco.